

1970-е

1970

1971

1972

1973

1976

1980-е

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990-е

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Примечания

Источники

Ссылки 
 
 

Сборная Албании по футболу
Футбол в Албании